Weisbrunn ist der Ortsname von

 Weisbrunn (Eltmann), Ortsteil der Gemeinde Eltmann, Landkreis Haßberge, Bayern
 Weisbrunn (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern